Edward Markiewicz (1893-1977) – rotmistrz Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Edward Markiewicz (1899-1944) – major Wojska Polskiego

Zobacz też 
 Polskie nazwiska - Markiewicz